Сеноза́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 105 км на південь від Діжона, 11 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 422 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1149,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сенозан на сайті французького Національного інституту географії
 Сенозан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сенозан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сенозан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сенозан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара